Rishton bezeichnet die folgenden geographischen Objekte:
 Rishton (Lancashire), eine Stadt in England
 Rishton (Usbekistan), eine Stadt in Usbekistan
 Rishton (Bezirk), Verwaltungseinheit in Usbekistan

Rishton ist der Nachname folgender Personen:
 Edward Rishton (1550–1585), Priester und Autor
 John Rishton, CEO von Koninklijke Ahold